Kő, település Horvátországban, Dél-Baranyában
kő, Kőzet
 ko, japán kana